Sven Sprangler (Austria, 27 de marzo de 1995) es un futbolista austríaco que juega como centrocampista en el Wolfsberger AC de la Bundesliga austríaca.

Estadísticas

Clubes 
 Actualizado al último partido disputado el .

Referencias

Enlaces externos 

Futbolistas del Wolfsberger AC